Curling was een onderdeel van de Aziatische Winterspelen 2007 in Changchun China. Er werden wedstrijden gehouden van 29 januari tot 1 februari 2007.

Vrouwen

Rooster

Eerste ronde - Maandag 29 januari, 9.30 
De hamer geeft aan wie de laatste steen heeft gespeeld.

Tweede ronde - Maandag 29 januari, 15.30

Curling
Aziatische Winterspelen